Richmond steht für:

 Richmond (Familienname) – zu Namensträger siehe dort
 Richmond (Virginia), Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia

Orte in Europa:
 Richmond (North Yorkshire), England
 Richmond (South Yorkshire), England
 Richmond upon Thames, Stadtbezirk von London
 Richmond (London), Stadtteil Londons im Londoner Stadtbezirk Richmond upon Thames

Orte in Afrika:
 Richmond (Nordkap), Südafrika
 Richmond (KwaZulu-Natal), Stadt in Südafrika
 Richmond (Gemeinde), Lokalgemeinde in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Richmond (Johannesburg), Stadtteil von Johannesburg

Orte in Amerika (ohne USA):
 Richmond (Jamaika)
 Richmond (British Columbia), Kanada
 Richmond (Ontario), Kanada
 Richmond (Prince Edward Island), Kanada
 Richmond (Québec), Kanada
 Richmond (Antigua), Antigua und Barbuda

Orte in den USA:
 Richmond (Alabama), im Dallas County
 Richmond (Illinois), im McHenry County
 Richmond (Indiana), im Wayne County
 Richmond (Kalifornien), im Contra Costa County
 Richmond (Kansas), im Franklin County
 Richmond (Kentucky), im Madison County
 Richmond (Louisiana), im Madison Parish
 Richmond (Maine), im Sagadahoc County
 Richmond (Massachusetts), im Berkshire County
 Richmond (Michigan), im Macomb County
 Richmond (Minnesota), im Stearns County
 Richmond (Missouri), im Ray County
 Richmond (New Hampshire), im Cheshire County
 Richmond (New York), im Ontario County
 Richmond (Ohio), im Jefferson County
 Richmond (Oregon), im Wheeler County
 Richmond (Rhode Island), im Washington County
 Richmond (Texas), im Fort Bend County
 Richmond (Utah), im Cache County
 Richmond (Vermont), im Chittenden County
 Richmond (Wisconsin), im Walworth County
 Richmond (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin
 Richmond (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin
 Richmond (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin

Orte in Australien und Ozeanien:
 Richmond (New South Wales), Australien
 Richmond (Queensland), Australien
 Richmond (South Australia), Australien
 Richmond (Tasmanien), Australien
 Richmond (Victoria), ein Stadtteil von Melbourne, Australien
 Richmond (Neuseeland)
 Richmond (Canterbury), Neuseeland

Bauwerke:

 Schloss Neu-Richmond in Braunschweig
 Schloss Richmond in Braunschweig
 Bahnhof Richmond, Bahnhof und U-Bahn-Endstation in London
 Richmond Bridge in Schottland
 Richmond Bridge (Tasmanien) in Tasmanien

Siehe auch:
 Richemont
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Cumming & Company
 Richmond & Holmes Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Richmond Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Richmond Cyclecar Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Richmond Iron Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wayne Works, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller, Markenname für Pkw Richmond
 Duke of Richmond, englischer Earl- und Herzogstitel
 Richmond Hill, kanadische Stadt in der Region York
 Richmond Shire, ein lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Queensland
 Richmond Peak, Berggipfel im Massiv des Toney Mountain im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 New Richmond
 North Richmond
 Port Richmond